Chábory jsou vesnice rozdělená na dvě části patřící k různým obcím:
 Chábory (Dobruška), část města Dobruška v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Chábory (Podbřezí), část obce Podbřezí v okrese Rychnov nad Kněžnou

Externí odkazy